Novara puede referirse a:

 Novara, ciudad italiana de la provincia de Novara, en la región del Piamonte
 Novara (Veracruz), localidad ubicada en el municipio de Tres Valles en el estado mexicano de Veracruz
 Novara Calcio, club de fútbol italiano de la ciudad de Novara, en Piamonte
 Novara di Sicilia, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia
 (4697) Novara, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides,
 SMS Novara